To kvinder kan henvise til

 To kvinder (film fra 2001), dansk kortfilm
 To kvinder (film fra 2012), dansk kortfilm